Майкл А́дамс:
  (1950—2010) — американский актёр и каскадёр.
 Адамс, Майкл (1963) — американский баскетболист и тренер.
 Адамс, Майкл (1971) — английский шахматист.
 Адамс, Майкл Джеймс (1930—1967) — американский лётчик, инженер и астронавт.